

Бріоне () — муніципалітет у регіоні Ломбардія,  провінція Брешія.
 Бріоне () — муніципалітет у регіоні Трентіно-Альто-Адідже,  провінція Тренто.

Бріоне-сопра-Мінузіо — громада в кантоні Тічино